Attritie (oorlog)
 Glazuur (biologie), attritie van glazuur 
 Attritie (berouw)